Джа́комо Маттео́тти (; , , Королевство Италия — , , Королевство Италия) — итальянский политик, один из лидеров Итальянской социалистической партии.

Биография 
Окончил Болонский университет. Во время Первой мировой войны за антивоенную деятельность был арестован и заключён в тюрьму. С 1919 года — депутат парламента.

В октябре 1922 года вместе с Филиппо Турати и другими реформистами был исключён из Итальянской социалистической партии и участвовал в основании Унитарной социалистической партии, являлся её политическим секретарём. В отличие от других реформистов, выступал за решительное сопротивление фашизму. Во вновь избранной палате депутатов Маттеотти 30 мая 1924 года разоблачал избирательные махинации и злоупотребления фашистской партии и потребовал аннулировать мандаты фашистских депутатов. Готовил новые разоблачения фашистского режима.

10 июня 1924 года в Риме Маттеотти был похищен группой фашистских боевиков, оказал сопротивление и был убит (что, вероятно, не входило в планы похитителей). Убийство вызвало острый кризис фашистского режима. Депутаты от нефашистских партий покинули здание парламента и создали Авентинский блок.

Джакомо Лаури-Вольпи в своей книге «Вокальные параллели» утверждает, что Маттеотти и Титта Руффо были свояками.

В автобиографической же книге переводчик А. Бушен в предисловии пишет о Маттеотти как о зяте Руффо.

См. также 
 Авентинская сецессия

Примечания

Литература 

 Luigi Cyaheled, Matteotti è vivente, Napoli, Casa Editrice Vedova Ceccoli & Figli, 1924.
 Carlo Silvestri, Matteotti, Mussolini e il dramma italiano, Roma, Ruffolo, 1947.
 Renzo De Felice, Mussolini il fascista, I, La conquista del potere. 1921—1925, Torino, Einaudi, 1966.
 Carlo Rossini, Il delitto Matteotti fra il Viminale e l’Aventino, Bologna, Il Mulino, 1968.
 Antonio G. Casanova, Matteotti. Una vita per il socialismo, Milano, Bompiani, 1974.
 Adrian Lyttelton, La conquista del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929, Roma-Bari, Laterza, 1974.
 Ives Bizzi, Da Matteotti a Villamarzana. 30 anni di lotte nel Polesine (1915—1945), Treviso, Giacobino, 1975.
 Carlo Silvestri, Matteotti, Mussolini e il dramma italiano, Milano, Cavallotti editore, 1981.
 Alexander J. De Grand, Breve storia del fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1983.
 Matteo Matteotti, Quei vent’anni. Dal fascismo all’Italia che cambia, Milano, Rusconi, 1985.
 Fabio Andriola, Mussolini. Prassi politica e rivoluzione sociale, S.l., F.U.A.N., 1990.
 , Il delitto Matteotti. Affarismo e politica nel primo governo Mussolini, Camerino, Università degli studi, 1996; Bologna, Il Mulino, 1997. ISBN 88-15-05709-9; 2004. ISBN 88-15-09729-5
 Valentino Zaghi, Giacomo Matteotti, Sommacampagna, Cierre, 2001. ISBN 88-8314-110-5
 Marcello Staglieno, Arnaldo e Benito. Due fratelli, Milano, Mondadori, 2003. ISBN 88-04-51264-4
 Mauro Canali, Il delitto Matteotti, Bologna, Il Mulino, 2004.
 Nunzio Dell’Erba, Matteotti: azione politica e pensiero giuridico, in «Patria indipendente», 28 maggio 2004, a. LIII, nn. 4-5, pp. 21-23.
 Stanislao G. Pugliese, Fascism, Anti-fascism, and the Resistance in Italy: 1919 to the Present, Rowman & Littlefield, 2004. ISBN 0-7425-3123-6
 Enrico Tiozzo, La giacca di Matteotti e il processo Pallavicini. Una rilettura critica del delitto, Roma, Aracne, 2005. ISBN 88-548-0041-4
 Gianpaolo Romanato, Un italiano diverso. Giacomo Matteotti, Milano, Longanesi, 2010.
 Giovanni Borgognone, Come nasce una dittatura. L’Italia del delitto Matteotti, Bari, Laterza, 2012. ISBN 978-88-420-9833-1
 Alexander J. De Grand, Italian Fascism: Its Origins & Development, University of Nebraska Press, 2000, ISBN 0-8032-6622-7
 Adrian Lyttelton, The Seizure of Power: Fascism in Italy, 1919—1929, Routledge, 2003, ISBN 0-7146-5473-6
 Stanislao G. Pugliese, Fascism, Anti-fascism, and the Resistance in Italy: 1919 to the Present, Rowman & Littlefield, 2004, ISBN 0-7425-3123-6
 Руффо Т. Парабола моей жизни //Воспоминания. Л.: Музыка. — 1990.

Социалисты Италии
Члены Итальянской социалистической партии
Члены Палаты депутатов Италии
Антивоенные активисты Италии
Люди, которые были похищены и убиты
Жертвы политических убийств
Убитые в Италии